. březen
Fridrich Karel Pruský (Friedrich Karl von Preußen, 20. března 1828 – 15. června 1885) byl pruský princ a generál. Byl synem Karla Pruského (1801–1883) a jeho manželky Marie (1808–1877) a vnukem pruského krále Fridricha Viléma III. Byl i synovcem Fridricha Viléma IV. A Viléma I. Narodil se v Berlíně v Královském paláci.

Jako vojenský velitel měl princ Fridrich Karel velký vliv na výcvik a taktiku pruské armády v padesátých a šedesátých letech 19. století. Velel jedné z armád, které porazily rakouskou armádu v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 a francouzskou Rýnskou armádu v bitvě u Mars-la-Tour, velel také likvidaci Rýnské armády během obležení Met v roce 1870.

29. listopadu 1854 se Fridrich Karel v Dessau oženil s princeznou Marií Annou Anhaltsko-Dessavskou (1837–1906), dcerou Leopolda IV., vévody z Anhaltu. Potkali se na lovu. Měli pět dětí:

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pruští maršálové
Pruští princové
Osobnosti prusko-rakouské války
Osobnosti prusko-francouzské války
Absolventi Univerzity v Bonnu
Hohenzollernové
Čestní rytíři velkokříže Řádu lázně
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Rytíři Řádu svatého Ondřeje
Rytíři Řádu zlatého rouna
Nositelé Řádu bílého sokola
Nositelé Řádu svatého Huberta
Narození v roce 1828
Narození 20. března
Narození v Berlíně
Úmrtí v roce 1885
Úmrtí 15. června
Úmrtí v Berlíně
Muži